Сарат.

 Сарат — понятие в езидизме, близко к понятию Сират в Коране.
 Сарат — село в Атекебийском районе Актюбинской области
 Сарат — населённый пункт в Одесском районе Омской области.

См. также 
 Сарата